Schönborn ist der Name folgender Personen:
 ein Adelsgeschlecht, siehe Schönborn (Adelsgeschlecht) – dort auch zur Genealogie
 Schönborn (Familienname) – dort auch zu Namensträgern

Schönborn heißen folgende geographische Objekte:

 Bad Schönborn, Gemeinde im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Schönborn (Niederlausitz), Gemeinde im Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Schönborn (Pfalz), Gemeinde im Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Schönborn (Hunsrück), Gemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Schönborn (Rhein-Lahn-Kreis), Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
Gemeindeteile:
 Schönborn (Dresden), Stadtteil von Dresden, Sachsen
 Schönborn (Frielendorf), Ortsteil der Gemeinde Frielendorf, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Schönborn (Lampertswalde), Ortsteil der Gemeinde Lampertswalde, Landkreis Meißen, Sachsen
 Schönborn (Rossau), Ortsteil der Gemeinde Rossau, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Schönborn (Triptis), Ortsteil der Stadt Triptis, Saale-Orla-Kreis, Thüringen

 Schönborn (Gemeinde Göllersdorf), Katastralgemeinde in Niederösterreich

Polen:
 Kępsko, Ort in der Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Świebodzin (ehemals Schönborn im Landkreis Züllichau-Schwiebus, Brandenburg)
 Miłogostowice, Ort in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Kunice (ehemals Schönborn im Landkreis Liegnitz, Niederschlesien)
 Okalenice, Ort in der Woiwodschaft Lebus (ehemals Schönborn im Landkreis Rothenburg (Ob. Laus.), Niederschlesien)
 Studnica (Jeziorany), Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe Jeziorany (ehemals Schönborn im Landkreis Rößel, Ostpreußen)
 Szymborno, Ort in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Kijewo Królewskie (ehemals Schönborn im Landkreis Kulm (Weichsel), Danzig-Westpreußen)
 Zdrój (Lelkowo), Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe Lelkowo (ehemals Schönborn im Landkreis Heiligenbeil, Ostpreußen)
 Żerniki Wrocławskie, Ort in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Siechnice (ehemals Schönborn im Landkreis Breslau, Niederschlesien)

Tschechien:
 Nová Ves (Číměř), Ortsteil von Číměř
 Studánka (Varnsdorf), Ortsteil von Varnsdorf
 Krásná Studánka, Ortsteil von Liberec

Ukraine:
 Schenborn, Dorf im Rajon Mukatschewo, Oblast Transkarpatien, Ukraine (deutsch Schönborn)

Baulichkeiten:

 Schloss Schönborn (Geisenheim)
 Schloss Schönborn (Göllersdorf) in Niederösterreich
 Schloss Heusenstamm, Heusenstamm in Hessen

 Schönborner Hof (Mainz)
 Schönborner Hof (Aschaffenburg)
 Schönbornkapelle
 Bastion von Schönborn in Mainz-Kastel

Siehe auch:
 Schoenborn, Schöneborn (Begriffsklärung), Schönenborn (Begriffsklärung)
 Schönbornbrünnchen
 Schönbornslust